Niemcy:
 Wart – dzielnica Altensteigu

Osoby:
 Azariah Wart – amerykański polityk
 Isaac Van Wart – amerykański żołnierz

Zobacz też:
 Hohe Wart
 Warth